Aegisuchus est un genre éteint de crocodyliformes de la famille des Aegyptosuchidae ayant vécu au début du Crétacé supérieur, plus précisément au Cénomanien (il y a environ  d’années) et découvert dans les Kem Kems marocains, région riche en fossiles, et décrits en 2012.

Description 
Aegisuchus witmeri est la seule espèce rattachée au genre. C'est un crocodyliforme de très grande taille. Le spécimen retrouvé devait en effet afficher  de longueur et possédait un crâne de . Il s’agit d’une extrapolation car seule la boîte crânienne a été retrouvée. Une longueur supérieure à  a été proposée mais les auteurs la considèrent comme surestimée. Il serait donc bien  plus grand que la plupart des crocodiles actuels et rejoindrait les géants Sarcosuchus (11 à ), Deinosuchus (), Gryposuchus (), Purussaurus (11 à ) ou encore Stomatosuchus (environ )<ref> Casey M. Holliday and Nicholas M. Gardner (2012). "A New Eusuchian Crocodyliform with Novel Cranial Integument and Its Significance for the Origin and Evolution of Crocodylia. PLoS ONE 7 (1): e30471. doi:10.1371/journal.pone.0030471</ref>.

Il présente la particularité de posséder une épaisse couche de peau en bouclier au-dessus de son crâne très plat, ce qui a été révélé par la présence de traces de vaisseaux sanguins sur la tête. Ceci fait de l’animal un spécimen unique. Cette couche kératineuse devait avoir pour fonction d’attirer les femelles ou bien un rôle dans la régulation thermique. L’animal était vraisemblablement aquatique, à une époque ou existaient de nombreux crocodiles terrestres. Les mâchoires longues et fines de l’animal laissent supposer un régime piscivore. Le volume endocrânien serait de , ce qui est énorme. Le crâne était probablement très plat, comme un bec de canard, similaire à celui de Stomatosuchus, un crocodyliforme géant contemporain de Aegisuhus ayant vécu comme lui jusqu'à -95 millions d'années.

 Phylogénie et évolution Aegisuchus est très proche de Aegyptosuchus. Aegisuchus'' confirme l’étonnante diversité des crocodyliformes au Mésozoïque, qui étaient terrestres, semi-aquatiques ou bien marins; carnivores, herbivores, piscivores ou même insectivores. On pense que les crocodiles actuels, la plupart semi-aquatiques, descendent de crocodiles terrestres.

Classification de Aegisuchus

Références 

Genre de crocodylomorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé supérieur
Paléontologie au Maroc
Taxon fossile décrit en 2012